Loch Fada ist der Name folgender schottischer Seen:

 Loch Fada (Äußere Hebriden), Äußere Hebriden
 Loch Fada (Colonsay), Colonsay, Argyll and Bute
 Loch Fada (Highland), Highland
 Loch Fada (Islay), Islay, Argyll and Bute